Educo is een Vlaamse vzw die actief is in het sociaal-cultureel werk. Het is de missie van Educo om informatietechnologie toegankelijk te maken voor brede bevolkingsgroepen. Educo organiseert 'computeropleidingen' voor volwassenen en vorming over 'communicatie en media'.

In 1986 werd, in de schoot van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de vzw Educo opgericht. Aanvankelijk was het doel om leerkrachten uit het basisonderwijs in contact te brengen met de nieuwe informatietechnologie, maar door de snelle evolutie op dat terrein ontstond de vraag naar vorming ook bij andere groepen.

Educo vzw werd in 2009 overgenomen door het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en heeft vestigingen in Gent, Brussel en Hasselt.

Externe link 
Website van Educo vzw

Vlaamse vereniging
Onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap